500 км, 500-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 500 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги в Красноярском крае. Код 888555.
 500 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Курской области. Код 217338.
 500 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 066648.